Сан Бартоло дел Прогресо има више значења:

 Сан Бартоло дел Прогресо (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Бартоло дел Прогресо, Сан Бартоло (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику